Almlöf ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Almlöf (1891–1971), schwedischer Dreispringer
 Jan Almlöf (1945–1996), schwedischer Chemiker